

Geografia 
 Spagna
 La Flecha de Torío – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Antonio Flecha – cestista peruviano
 Juan Antonio Flecha – ex ciclista su strada argentino naturalizzato spagnolo

Pagine correlate 
 Mateo Flecha